2008 Голяма награда на Турция е 4-то за Голямата награда на Турция и пети кръг от сезон 2008 във Формула 1, провежда се на 11 май 2008 година на пистата Истанбул парк в Истанбул, Турция.

Класиране

Състезание

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Турция